

Adjectif 
 Beau, ce qui se réfère à la beauté.

Toponyme 

 Le Beau, un ruisseau du sud-ouest de la France, affluent du Né.

Patronymes 

 Jean le Beau 1118-1143 empereur byzantin, 
 Alfred Beau (1829-1907), un peintre et un céramiste français
 Alphonse Eugène Beau, dit Beau de Rochas (1815-1893), ingénieur thermodynamicien français.
 Claude Beau, une magistrate et responsable associative française.
 Christophe Beau, un violoncelliste français.
 Henri Beau, un peintre québécois.
 Henri Beau (1881-1928), footballeur international français.
 Jean-Michel Beau, (1943-2020), un gendarme français.
 Jérôme Beau (1957-), prélat français, actuel évêque auxiliaire de Paris.
 Jules Beau (1864-1932), photographe français.
 Nicolas Beau, journaliste français, actuel rédacteur en chef du site satirique d'information Bakchich.info.
 Paul Beau, diplomate français, gouverneur général de l’Indochine de 1902 à 1908.
 Paul Beau, (1871-1949), ferronnier canadien.
 Philippe Beau, un prestidigitateur.
Sophie Beau, cofondatrice de SOS Méditerranée.
 Stéphane Beau, auteur et biographe français.
 Yves Beau (1959-), un coureur cycliste français.

Prénom  
Beau est un prénom américain, masculin et féminin, porté par exemple par :
  (1981-), un chanteur et musicien américain.
 Beau Bridges (1941-), un acteur, réalisateur et producteur américain.
 Beau Garrett (1982-), une actrice américaine.
 Beau Mirchoff (1989-), un acteur américain canadien.
 Beau Biden (1969-2015), homme politique américain, fils de Joe Biden ;

Musique 
 Beau Dommage est un groupe de musiciens et de chanteurs québécois formé en 1972.

Titres 

 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Prénom épicène
Prénom américain